Een verkeersweg:
 N543 (België)
 N543 (Frankrijk)
 N543 (Nederland), zie Provinciale weg 543

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing